Артур Давтян:
 Давтян, Артур Ваграмович (род. 1992) — армянский гимнаст.
 Давтян, Артур Саркисович (род. 1978) —  армянский государственный деятель, юрист.